McLachlan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Mac Lachlan
 Robert McLachlan